Standorte bezeichnet:
die Mehrzahl von Standort
Standorte (Zeitschrift), Essener links-alternative Stadtzeitschrift (1981–1984)